ygm – codice ISO 639-3 della lingua yagomi